Цей список є списком видів ссавців, записаних на території країни Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Північна Атлантика). 

Із 85 зазначених у таблиці видів, 4 перебувають під загрозою зникнення, 2 є уразливими, 4 перебувають у близькому до загрозливого стані.

Такі теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Велика Британія
Фауна Великої Британії
Списки:Велика Британія
Ссавці Великої Британії